Broc (automerk), een Amerikaans automerk
Broc (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire
Broc (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg

Zie ook
Le Broc (doorverwijspagina)